Carlo Andreoni
Battista Andreoni
Luigi Andreoni
Giovanni Andreoni - politico italiano
Giovanni Battista Andreoni
Giovanni Antonio Andreoni